Acciuga cilena (Engraulis ringens) – pesce marino diffuso sulle coste pacifiche del Sudamerica
 Acciuga europea (Engraulis encrasicolus) – pesce marino diffuso nell'Oceano Atlantico orientale e in alcuni mari europei
 Acciuga giapponese (Engraulis japonicus) – pesce marino diffuso nell'Oceano Pacifico nordoccidentale
 Anchovia – genere di pesci della famiglia Engraulidae